Andy steht für:

 Andy, ein männlicher Vorname
 Andy (Heftroman), eine Heftromanserie
 Andy (1964), US-amerikanisches Filmdrama
 Andy (1978), niederländisches Filmdrama
 Andy (1991), deutscher Jugendfilm

Siehe auch:
 Typisch Andy!